Den Namen Diagoras trugen:
 Diagoras von Melos (um 475–410 v. Chr.), griechischer Lyriker und Atheist
 Diagoras von Rhodos, griechischer Boxer und Olympiasieger 464 v. Chr. Zu seiner Familie siehe Diagoriden

Akademischer Beiname:
 Diagoras (1707): Gottlieb von Albrecht und Baumann (1671–1725), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Diagoras steht für:
 Diagoras (Schiff), Fähre der Reederei Blue Star Ferries
 Der Flughafen Rhodos „Diagoras“ ist der internationale Flughafen von Rhodos.
 Diagoras Rhodos ist ein Fußballverein in Rhodos-Stadt.